La Coppa Davis 1950 è stata la 39ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 26 nazioni: 22 nella zona europea e 4 nella zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 25 al 27 agosto.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1950
 1950